Chad Johnson (football américain) (1978-), anciennement Chad Ochocinco, joueur américain de football américain
Chad Johnson (hockey sur glace) (1986-), joueur canadien de hockey sur glace
Chad Johnson (acteur pornographique), acteur pornographique américain
Chad J. Johnson (1978-), physicien et photographe américain

Voir aussi